Тесопобампо има више значења:

 Тесопобампо (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Тесопобампо (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику